Magutt steht für

einen bis in das 16. Jahrhundert gebräuchlichen Namen für den Ort Magotten in Ostpreußen

und

Joseph Magutt (* 1969), kenianischer Diplomat